Шурупов — русская фамилия; имеет женскую форму Шурупова.

Известные носители:
 Шурупов, Александр Георгиевич (1919—1982) — советский военачальник, командующий войсками Одесского военного округа (1968—1974), генерал-полковник, депутат ВС СССР.
 Шурупов, Андрей Михайлович (род. 1978) — российский хоккеист, тренер.
 Шурупов, Аркадий Николаевич (род. 1908) — полковник Красной армии, участник Великой Отечественной войны.
 Шурупов, Афанасий Тихонович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Шурупов, Владимир Иванович (1937—1992) — актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Шурупов, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Шурупов, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский шеф-повар, ресторатор, гастрономический экспериментатор, кулинар, путешественник.